Monteils peut faire référence à :

Toponyme

 Monteils, commune française de l'Aveyron
 Monteils, commune française du Gard
 Monteils, commune française du Tarn-et-Garonne

Patronyme

 André Monteil : homme politique français
 Edgar Monteil : écrivain français
 Amans-Alexis Monteil : historien français

Voir aussi 
 Monteille : commune du département du Calvados